Във Финландия има 113 населени места, които се наричат град. През 1977 година юридическата разлика между град, градче и община е премахната. Оттогава насетне се признават само общините, който често се наричат градове () (). Всяка община самостоятелно може да прецени дали да смени статуса си на населено място от селска община () на градска.

Градове

Карта 

Финландия